Xu är en transkription av två vanliga kinesiska efternamn, med olika uttal på kinesiska. De skrivs traditionellt 徐 respektive 許, förenklat 徐 respektive 许, pinyin Xú, respektive Xǔ. Skillnaden i uttalet ligger i tonen, som utelämnas i officiella kinesiska dokument skrivna med västerländsk skrift, till exempel i kinesiska pass. Bokstaven X i pinyin-transkriptionen står för ett rent rikssvenskt tje-ljud som i Kina. Bokstaven U i namnet har ett spetsigt uttal och skrivs i andra sammanhang Ü, men prickarna utelämnas i detta namn, eftersom det inte föreligger risk för förväxling. Uttalet ligger alltså nära det svenska uttalet av ky i kyrka.

I den äldre Wade-Giles-transkriptionen skrevs det svenska tje-ljudet med HS. De namn som i pinyin skrvs Xu, kan därför utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text transkriberas Hsu.   	 	

Den 31 december 2014 var 720 personer med efternamnet Xu och 45 med efternamnet Hsu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Xu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Xu Bo (född 1985), fotbollsspelare
 Xu Caihou (1943–2015), general och kommunistisk politiker
 Xu Chen (född 1984), badmintonspelare
 Xu Guangqi (1562–1633), mandarin och vetenskapsman
 Xu Mian (466–535), statsman
 Xu Qiliang (född 1950), militär och kommunistisk politiker
 Xu Shichang (1855–1939), politiker, premiärminister och president i Republiken Kina
 Xu Zhimo (1897–1931), poet och översättare
 Xu Zhiqiang (född 1963), gymnast

Kvinnor
 Xu Anqi (född 1992), fäktare
 Xu Hui (627–650), poet
 Xu Jing (född 1990), bågskytt
 Xu Li (född 1989), brottare
 Xu Lijia (född 1987), seglare
 Xu Lili (född 1988), judoutövare
 Xu Mengtao (född 1990), freestyleåkare
 Xu Nannan (född 1978), freestyleåkare
 Xu Yan (född 1981), judoutövare
 Xu Yuhua (född 1976), schackspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina